Шотландский Первый Дивизион 1937/1938 () — 48-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 14 августа 1937 года и закончился 30 апреля 1938 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1937/1938
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1937 году
Спорт в Шотландии в 1938 году